Кубарев — русская фамилия.

Известные носители 
 Кубарев, Алексей Михайлович (1796—1881) — русский филолог–классик, палеолог, латинист и антиковед, педагог.
 Кубарев, Василий Николаевич (1918—2006) — советский лётчик–истребитель, Герой Советского Союза.
 
 Кубарев, Олег Михайлович (род. 1966) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Кубарев, Эдуард Алексеевич (1939—2018) — советский и российский политик.